Arrigo Solmi – storico, giurista, accademico e rettore italiano
Edmondo Solmi – storico, storico della filosofia e accademico italiano, fratello di Arrigo
Enrico Solmi – vescovo cattolico italiano
Renato Solmi – germanista, traduttore e insegnante italiano
Sergio Solmi – critico letterario, poeta, avvocato e partigiano italiano